Алексе́й Рыжко́в:
 Рыжков, Алексей Зосимович (род. 1976) — главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте.
 Рыжков, Алексей Маркович (род. 1961) — российский художник и автор-оформитель книг. 
 Рыжков, Алексей Николаевич (1908—1989) — советский историк, краевед, педагог, журналист.